Strölin oder Ströhlin ist der Name folgender Personen

 Gotthold Karl Georg von Ströhlin (1791–1858), württembergischer Oberamtmann
 Friedrich von Stroelin (1794–1882), württembergischer Oberamtmann
 Karl Strölin (1890–1963), nationalsozialistischer Politiker, Oberbürgermeister von Stuttgart